Бирсана () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Бирсана () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Бирсана.
 Бирсана () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Шугаг.